Ion Barbu ist der Name folgender Personen:

* Ion Barbu (Mathematiker) (1895–1961), rumänischer Mathematiker
 Ion Barbu (Leichtathlet) (* 1930), rumänischer Geher
 Ion Barbu (Fußballspieler, 1938) (1938–2011), rumänischer Fußballspieler, -trainer und -funktionär
 Ion Barbu (Fußballspieler, 1977) (* 1977), rumänischer Fußballspieler